Шахін Ґерай (хан) — останній кримський хан;
 Шахін Ґерай (калга) — калга у Кримському ханстві.